
Termin -{PPI}- ima više značenja.

 Pirofosfat, -{PPi}- anjon -{P2O74−}-, 
 Šaperon (protein), peptidil prolil cis-trans-izomeraza
 Poliprolinski heliks, desni heliks sekundarne strukture proteina